Harsányi László (1925–2010) üzemgazdász, külkereskedő, újságíró
 Harsányi László (1926-1992) orvos
 Harsányi László (1936–2010) atlétaedző, sportvezető, szakíró
 Harsányi László (1947) közgazdász, politikus (MSZP)
 Harsányi László (1951) válogatott labdarúgó
 Harsányi László (1963) karatézó, a Magyarországi Goju-Ryu Karate-do Szövetsége vezetője